Gabriela est un prénom féminin. Il peut faire référence à :
 Gabriela Duarte, née en 1974, actrice brésilienne,
 Gabriela Mistral (1889-1957), éducatrice, diplomate, féministe et poétesse chilienne, Prix Nobel de littérature en 1945,
 Gabriela Navrátilová, née en 1976, joueuse de tennis tchèque,
 Gabriela Sabatini, née en 1970, joueuse de tennis argentine,
 Gabriela Szabó, née en 1975, athlète roumaine, coureuse de fond et demi-fond.

Plusieurs titres d'œuvres sont baptisés de ce prénom, dont :
 , film de  (1942),
 Gabriela, film de Géza von Cziffra (1950),
 , film de Vincent Jay Miller (2001),
 Gabriela, girofle et cannelle, roman brésilien de l'écrivain Jorge Amado paru en 1958,
 Gabriela, Cravo e Canela, série télévisée brésilienne de 1960, adaptation du roman,
 Gabriela, film brésilien de Bruno Barreto sorti en 1983, adaptation du roman,
 Gabriela, telenovela brésilienne de 1975,
 Gabriela, telenovela brésilienne de 2012,

Voir aussi 
 
 
 

Prénom féminin
Prénom espagnol
Prénom roumain